LSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lussinpiccolo (Croazia)